Jméno Evžen nosili čtyři papežové římskokatolické církve. Jméno je řeckého původu a znamená urozený. Vzniklo z řeckého slova eugénes.

papežové
 sv. Evžen I. – pontifik v letech 654–657
 Evžen II. – pontifik v letech 824–827
 bl. Evžen III. – pontifik v letech 1145–1153
 Evžen IV. – pontifik v letech 1431–1447

další osoby jménem
 Evžen

Papežové podle jména